Пемзаше́н () — железнодорожная станция Южно-Кавказской железной дороги, расположенная в одноимённом селе марза (области) Ширакской области на линии Гюмри — Маралик. Является конечной станцией для электропоездов, следующих из Гюмри в направлении Маралика.

Расписание 
 № 6513/6514 Гюмри — Пемзашен, отправлением из Гюмри в 7:00 и прибытием в Пемзашен в 8:20. Из Пемзашена электропоезд отправляется в 8:50 и прибывает в Гюмри в 10:09.
 № 6515/6516 Гюмри — Пемзашен, отправлением из Гюмри в 16:00 и прибытием в Пемзашен в 17:17. Из Пемзашена электропоезд отправляется в 17:50 и прибывает в Гюмри в 19:05.

С 15 января 2011 года пассажирское сообщение по линии приостановлено.

 Пассажирские поезда дальнего следования отсутствуют. Товарное движение не осуществляется.

Примечания

См. также 
 Пемзашен (город)

Ссылки 
 Подробное описание линии Гюмри - Пемзашен - Маралик и фотографии 2010 г. на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Армянской железной дороги
Железнодорожный транспорт Армении